Честобродица се може односити на:
Честобродица, река код Параћина
Честобродица, насељено место у општини Пожега
Честобродица (превој), превој на магистралном путу Параћин-Зајечар